Política:
 Els Verds - Esquerra Ecologista: organització política fundada el 2001 a Catalunya.
 Els Verds - Esquerra Ecologista del País Valencià: partit fundat el 2004 al País Valencià.

Vegeu també 
 Partit Verd (desambiguació)